

Clubes de futebol

Argentina
 Club Atlético Independiente
 Club Sportivo Independiente Rivadavia

Colômbia
 Corporación Deportiva Independiente Medellín
 Santa Fe Corporación Deportiva, conhecido como Independiente Santa Fe

Equador
 Club Social y Deportivo Independiente José Terán

Ver também

Desambiguações de esportes